Horasan se može odnositi na:
 Veliki Horasan, povijesna regija koja pokriva područja današnjeg Irana, Afganistana, Turkmenistana, Uzbekistana i Tadžikistana.
 Horasan (pokrajina), bivša pokrajina Irana koja je 2004. godine podijeljena na:
Sjeverni Horasan
Razavi Horasan
Južni Horasan
 Horasan (grad), grad i općina u istočnoj Turskoj